Międzynarodowa Unia Biathlonu - International Biathlon Union
 International Bitterness Units – w piwie oznaczenie jednostki goryczy